Furia esplosiva (Crackerjack) – film del 1994 diretto da Michael Mazo
 Crackerjack – film del 2002 diretto da Paul Moloney
 Cracker Jack – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Cracker Jack – marchio di snack statunitense
 Crackerjack – soprannome di Colleen Bell, pattinatrice a rotelle statunitense